Берт Янг (, род. 30 апреля 1940, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский актёр итальянского происхождения. Наиболее известен по роли Поли Пеннино в шести фильмах франшизы «Рокки». За исполнение роли в первой части в 1977 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана».

Биография 
Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в Куинсе (Нью-Йорк) в семье италоамериканцев Жозефины и Майкла под именем Джеральд Томмазо Делуиз (сокращённо Джерри Делуиз). Актёрскому мастерству обучался в Актёрской студии под управлением Ли Страсберга.

Янг рано стал вдовцом, его супруга Глория скончалась в 1974 году, оставив ему пятилетнюю дочь Анну Морею (род. в 1969).

Связи с мафией 
Янг был официально закреплён в качестве подельника семьи Луккезе со времён, когда Кармайн Трамунти был боссом. Он напрямую контактировал с мафиозными боссами Тони Коралло и Виком Амузо.

В 1980-е годы Никки Скарфо, босс мафии Филадельфии, предлагал Янгу перейти к нему, на что тот ответил, что уже принадлежит Луккезе. Известно, что Янг просил Амузо рекомендовать его на членство, но этого так и не произошло.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США